«Сен-Филибер» () — французский пассажирский пароход озёрно-речного типа, затонувший в результате шторма в Бискайском заливе. Из более, чем 500 человек, спаслось лишь 35. Назван в честь монаха-бенедиктинца Святого Филиберта.

История 

«Сен-Филибер» был построен в 1923 году на верфи Сен-Назера «Chantiers de l'Atlantique». Его водоизмещение составляло 189 регистровых тонн, длина — 32,1 м, ширина — 6 м, высота борта — 2,61 м. Мощность паровой машины была всего лишь 23 л.с. Высота дымовой трубы составляла 8 метров, что придавало ему сходство с буксиром. Несмотря на свои небольшие размеры, пароход мог перевозить в среднем 500 человек. Пароход в течение 8 лет обслуживал регулярную линию Нант — Сен-Назер. Сен-Филибер принадлежал Нантской судоходной компании.

Гибель 

14 июля 1931 года ткацкая фабрика Нанта наняла пароход для экскурсии на остров Нуармутье своих рабочих и их семей. Судно возглавил капитан Олив. Этот остров славился дубовыми рощами и мимозами. Было продано 500 билетов, причём на детей младше 7 лет они не полагались. Большинство экскурсантов отправились в плавание с детьми целыми семьями.

15 июля 1931 года в 7:00 «Сен-Филибер» вышел в плавание. У многих пассажиров началась морская болезнь. По прибытии на Нуармутье пассажиры отправились кто на пикник, кто за мимозами. Спустя три часа капитан принял решение отправляться в обратный путь, однако порядка 28 человек, пострадавших в пути от морской болезни предпочли остаться на острове. Известно, что Нуармутье связан с материком естественной дамбой Пассаж-дю-Гуа, которая обнажается во время отлива, обеспечивая путь туда и обратно. Оставшиеся на Нуармутье приняли решение во время отлива добраться домой пешком.

Когда пароход отошёл от пирса в обратный путь, с Бискайского залива дул сильный западный ветер. Он начал разворачивать судно левым бортом по ветру. Слабая паровая машина, работая на пределе, всё же была не в состоянии противостоять стихии. Из-за немореходной конструкции (высокая палубная надстройка, небольшая осадка), «Сен-Филибер» полностью развернуло левым бортом по ветру, начался крен на правый борт. Спустя некоторое время большая волна выбила несколько стёкол в салоне первого класса. Испуганные пассажиры ринулись на правый борт, и от их веса корабль, и так уже оседавший в воду, окончательно перевернулся. Меньше, чем через минуту «Сен-Филибер» затонул. Погибли более 500 человек.

Расследование 

Гибель «Сен-Филибера» вызвала массовые народные волнения в Нанте. Родные и близкие, а также друзья погибших бушевали возле Нантской судоходной компании, требуя ответа за случившееся. Но никто не мог дать им внятного ответа, даже сам министр судоходства Франции. Он лишь официально объявил, что судно погибло во время шторма и что погибло 342 человека. Но это не было правдой.

На ткацкой фабрике Нанта тоже велось расследование. Нантская судоходная компания продала ровно 500 билетов, причём на детей младше 7 лет они не полагались, а большинство экскурсантов отправились на остров с детьми. В течение трёх дней течение Бискайского залива прибило к островам Олерон и Фэ, а также к мысу Сен-Жильда почти 100 тел детей. 28 экскурсантов остались на острове, после кораблекрушения спаслось лишь 7 человек, из 7 членов экипажа не выжил никто. Ткацкая фабрика Нанта объявила, что погибло 462 человека. Таким образом, точное число жертв и по сей день остаётся тайной.

На судне не было не только спасательных шлюпок, но даже спасательных кругов.

Дальнейшая карьера 

После поднятия со дна в августе 1931 года судно было переоборудовано в грузовое и переименовано сначала, в «Les Casquets», затем в «Saint-Efflam» и «Côte-d'Amour». Под последним названием оно прослужило до 1979 года и было списано на металлолом.

См. также 
 Крупнейшие морские катастрофы XX века

Источники 

 ТРАУРНАЯ МИМОЗА «СЕН-ФИЛИБЕРА»
 Проклятье парохода «Сен-Филибер»

Затонувшие корабли